

Patronyme Findley
 Chuck Findley (1947-), jazzman américain.
 Edward Findley (1864-1947), homme politique australien.
 Robbie Findley (1985-), footballeur américain.
 Paul Findley (1921-2019), homme politique américain
 Timothy Findley (1930-2002), homme de théâtre et écrivain canadien.
 Troy Findley (1964-), lieutenant-gouverneur du Kansas.

Patronyme Findley Wallace
 John Findley Wallace (1852-1921), administrateur et ingénieur américain.

Homonymie
Homonymie de patronyme